Мордасово — название населённых пунктов в России:

 Мордасово — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Мордасово — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Мордасово — деревня в Шиловском районе Рязанской области.